Пекло — у багатьох релігіях місце для посмертного покарання за гріхи
 Аваддон
 Аїд
 Геєнна
 Зиндон
 Іркалла
 Йомі
 Орк
 Пекло в буддизмі
 Пекло в ісламі
 Пекло в мормонізмі
 Пекло (католицизм)
 Міктлан
 Тартар
 Хельхейм
 Шибальба

Пекло — урвище в Ґорґанах (Українські Карпати).
 Пекло — заповідне урочище в Рівненській області

Населені пункти та їхні частини
 Пекло — село в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства
 Пекло — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина міста Озоркув у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Пекло — частина міста Бобова в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Пекло — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Пекло — частина міста Баранув-Сандомирський в Тарнобжезькому повіті Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина міста Вілямовіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Пекло — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Пекло — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Венславиці в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пекло — частина села Моракув у гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пекло — частина села Конопниця в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пекло — частина села Ґвозьдзець у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Бжана в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Ломниця-Здруй в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Біла в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Залясова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Марциновіце в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Рожновиці в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Божа-Воля в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Неґардув у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Подбоже в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Біскупиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Томиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Брусьник у гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Блоне в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пекло — частина села Вйонзовна в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пекло — частина села Дембова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Тшеснь у гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Одриконь (Оджиконь) у гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Фриштак у гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Ґродзісько-Дольне (Ґродзисько-Дольне) в гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Дильонґувка в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — частина села Недамово в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Пекло — частина села Бистра в гміні Вільковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Чанець у гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Шалша в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Лялики в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Рудзиця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Седлець у гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Пекло — частина села Воля-Жидовська в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Коткі в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Зборувек у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Роґениці в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Цудзиновиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Коритниця в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Шарбя-Звежинецька в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Венхадлув у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Коваля в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Ломно в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Міхаловиці в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Скіби в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Зельонкі в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Подґає в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Беджиковиці в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Дрожейовиці в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Клемпе-Дольне в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Капалув у гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пекло — частина села Пежиці в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Пекло — осада в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Пекло — осада в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Інше 
 Пекло — фільм 1994 року французького режисера Клода Шаброля з Еммануель Беар у головній ролі
 Пекло — художній фільм 2005 року боснійського режисера Даніса Тановіча
 Пекло у Фрогтауні — культовий постапокаліптичний фільм 1988 року, створений режисером Дональдом Дж. Джексоном.

Див. також 
 За зачиненими дверима — п'єса про пекло французького письменника, драматурга та філософа Жана-Поля Сартра

Пекло

Примітки